Maurice Klippel
 Syndroom van Klippel-Trenaunay
 Robert Klippel